Атанас Димитров може да се отнася за:
 Атанас Димитров (филолог) (1874 – 1916), български филолог и философ
 Атанас Бабата (Атанас Димитров; 1875 – 1905), български революционер
 Атанас Димитров (политик) (1914 – 1995), български политик
 Атанас Димитров (офицер) (р. 1924), български офицер
 Атанас Димитров (изкуствовед) (р. 1929), български изкуствовед
 Атанас Димитров (футболист) (р. 1992), български футболист